Авакум — один з біблійних пророків Старого Заповіту.
 Авакум, Абакум — чоловіче ім'я
 Аввакум Петрович — російський православний священик, ідеолог старообрядців